Een parkbos is een type park, doorgaans een aangelegd bos met wandelfaciliteiten.

Algemeen
 Parkbos (park)

Parkbos kan specifiek verwijzen naar een van de volgende natuurgebieden:
Belgie
 Parkbos-Uilenbroek 
 Parkbos (Oost-Vlaanderen)
 Parkbos (Leuven)
Nederland
 Parkbos Millen